Zawody w niższych dywizjach Mistrzostw Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2018 odbywały się w czerwcu i lipcu 2018 roku.

W rozegranych w Zagrzebiu i Szawlach turniejach Trophy triumfowali Rumuni zyskując tym samym awans do grona elity. W niższych dywizjach najlepsze okazały się odpowiednio Czechy i Szwajcaria.

Zawody były transmitowane w Internecie.

Informacje ogólne 
W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, a dzięki systemowi awansów i spadków mogły walczyć o udział w Grand Prix Series. Zostały zaplanowane cztery turnieje – dwa w Trophy oraz po jednym w Conference 1 i 2. Pomiędzy dywizjami istniał system awansów i spadków – po zakończonym sezonie najsłabsza reprezentacja z Grand Prix Series oraz po dwie z kolejnych dwóch poziomów rozgrywek zostały relegowane do niższej klasy rozgrywkowej, a ich miejsce zajęli odpowiednio zwycięzca Trophy i finaliści obu poziomów Conference – z zastrzeżeniem, iż chronieni przed spadkiem są gospodarze turniejów. Triumfatorów na poziomie Conference wyłaniały pojedyncze turnieje, zwycięzcą Trophy zostawała natomiast drużyna, który po rozegraniu dwóch turniejów zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

Reprezentacje w każdym z turniejów rywalizowały w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do fazy play-off, a pozostałe walczyły o trofea niższej rangi. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniego roku.

Pierwszy turniej Trophy (Zagrzeb)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej Trophy (Szawle)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja końcowa Trophy

Conference 1

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Conference 2

Tabela

Mecze

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

D
2018 w Chorwacji
2018 na Litwie
2018 w Bośni i Hercegowinie
2018 w Estonii
Zawody sportowe w Zagrzebiu
Sport w Sarajewie
Sport w Szawlach
Sport w Tartu
Rugby union w Chorwacji
Rugby union na Litwie
Rugby union w Bośni i Hercegowinie
Rugby union w Estonii